La Primera División 1978 è stata la 50ª edizione del massimo torneo calcistico argentino e la 12ª ad essere disputata con la formula dei tornei Metropolitano e Nacional.

Campionato Metropolitano

Classifica marcatori

Campionato Nacional

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 Argentina 1978 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1978
Campionato argentino di calcio